Migliano (Camaiore), een plaats in de Italiaanse gemeente Camaiore
  Migliano (Lauro), een plaats in de Italiaanse gemeente Lauro
  Migliano (Marsciano), een plaats in de Italiaanse gemeente Marsciano